Zink (element)
 de afkorting voor zoon, bijvoorbeeld in firmanamen
zie ook Patroniem, een naam die aangeeft hoe iemands vader heet, bijvoorbeeld Willemszoon
 de afkorting voor zelfstandig naamwoord
 Stopplaats Zuna, een halte bij Zuna aan de voormalige spoorlijn Neede-Hellendoorn

 Zorgverzekeraars Nederland

Zie ook
 Biografielijst Zn